Андре́ас «А́нди» Шва́ллер (; ) — швейцарский кёрлингист, четвёртый и скип команды Швейцарии на Олимпийских играх 2002. Тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро ().
 : золото (), серебро (), бронза ().
  (в составе команды Европы): серебро (2007).
 : золото (1995, 2000, 2004, 2006).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Старший брат Андреаса, Кристоф Шваллер — тоже известный швейцарский кёрлингист, играл в одной команде с Андреасом, в том числе и на зимних Олимпийских играх 2002, где команда Швейцарии завоевала бронзовые медали.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швейцарии